Eschrion (en grec ancien ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Eschrion de Samos, un poète iambique du  ;
 Eschrion de Mytilène, un poète épique, peut-être identique au précédent ;
 Eschrion, un agronome d'époque hellénistique ;
 Eschrion de Pergame, physicien et médecin du  ;
 Eschrion de Syracuse, complice de Verres ().